Groppo může být:

 Monte Groppo (1593 m) – vrch v Itálii
 Groppo (Emilia-Romagna) – sídlo v Itálii
 Groppo (Toskánsko) – sídlo v Itálii
 Groppo (sopka) – sopka v Etiopii

Reference